Il campionato mondiale di snooker 1987 venne disputato dal 18 aprile al 4 maggio 1987 presso il Crucible Theatre di Sheffield nel Regno Unito.

Joe Johnson arrivò di nuovo in finale, così come Steve Davis, ripetendo la finale del 1986, ma Johnson non riuscì a difendere il titolo, cadendo anch'egli vittima del Crucible curse ("la maledizione del Crucible") e perse 14–18 contro Davis. Per Davis fu il quarto titolo mondiale.

L'incontro tra Davis e Johnson fu il primo al Crucible in cui due giocatori si incontrarono in finale due anni consecutivi. La volta precedente era accaduto nei campionati del 1951 tra Fred Davis e Walter Donaldson. Accadrà ancora quando Stephen Hendry e Jimmy White si incontrarono per tre volte di seguito tra il 1992 e il 1994.

Ray Reardon fece la sua ultima apparizione al Crucible, perdendo agli ottavi contro Davis per 4–13 e uscendo così dalla top 32 del ranking; alla fine della stagione sarà 38°.

Ci furono 18 century breaks nel campionato, con il più alto del torneo di 127 punti ottenuto da Davis. Questo 127 di Davis è il più basso highest break di sempre registrato al Crucible.

Montepremi

 Vincitore: £ 80.000
 Finalista: £ 48.000
 Semifinalisti: £ 24.000
 Quarti di finale: £ 12.000
 Ottavi di finale: £ 6.000
 Sedicesimi di finale: £ 3.375

Tabellone finale

Note 

1987
Competizioni sportive a Sheffield
Snooker nel 1987